A Fazenda — programa televisivo brasileiro do gênero reality show, produzido e exibido pela Rede Record
 Fazenda — propriedade ou estabelecimento rural na qual normalmente se pratica a agricultura, a pecuária, ou mesmo a industrialização primária de produtos animais e vegetais
 Propriedade rural — em sentido amplo, qualquer propriedade com terreno e imóvel em zona rural
 Tesouro nacional — determinado erário, conjunto de bens e haveres à disposição de um Estado, administrados por órgãos denominados como fazendas do rei ou Fazenda Real, Ministério da Fazenda, Fazenda Pública do Estado, Ministério das Finanças
 Ministro da Fazenda — chefe do órgão do gabinete do governo competente sobre a fazenda pública (o tesouro nacional)

Localidades 
 Fazenda (Gaula) — em Portugal
 Fazenda (Itajaí) — no Brasil
 Fazenda (Lajes das Flores) — em Portugal

 Fazendão — apelido do centro de treinamentos do Esporte Clube Bahia, clube brasileiro de futebol

Desambiguações de fazendas